Deloor ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Deloor (1910–1995), belgischer Radrennfahrer 
 Gustaaf Deloor (1913–2002), belgischer Radrennfahrer